Тортеро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Ла-Герш-сюр-л’Обуа. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18265.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 130 км юго-восточнее Орлеана, в 45 км к востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Обуа и .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 809 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 489 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 348 были экономически активными, 141 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 348 активных работали 303 человека (167 мужчин и 136 женщин), безработных было 45 (21 мужчина и 24 женщины). Среди 141 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 71 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Святых Петра и Павла (XIX век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер